Pontotoc é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Pontotoc (Mississippi)
 Condado de Pontotoc (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos